Il doppio del torneo di tennis Comerica Bank Challenger 1989, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Steve DeVries e Ted Scherman che hanno battuto in finale Bryan Shelton e Kenny Thorne 6-3, 1-6, 6-2.

Teste di serie 

 Matt Anger /  Luke Jensen (semifinali)
 Todd Nelson /  Phil Williamson (quarti di finale)

 Jeff Klaparda /  Bruce Man-Son-Hing (primo turno)
 Steve DeVries /  Ted Scherman (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Comerica Bank Challenger 1989